Tarnawa ist der Name oder Teil der Namen von mehrerer Ortschaften im heutigen Polen:

 Tarnawa (Łapanów), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Łapanów
 Tarnawa (Trzyciąż), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Trzyciąż
 Tarnawa (Sędziszów), in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Sędziszów
 Tarnawa (Zabór) (Ober-Hammer und Nieder-Hammer), in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Zabór
 Tarnawa (Żarów) (Tarnau), in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Żarów

Siehe auch:
 Tarnawa Dolna
 Tarnawa Górna